A.M.Lu kan som auktorsförkortning betyda:

 An Min Lu, eller Lu Anmin (född 1939), kinesisk botanist
 An Min g Lu

Robotskapade auktorsförkortningar